Xiaotingia est un genre éteint de dinosaures à plumes, un théropode paravien basal. Il n'est connu que par un seul squelette fossile, presque complet, provenant de la formation de Tiaojishan de la province du Liaoning en Chine. Il proviendrait d'un niveau géologique datant du début du Jurassique supérieur (environ 160 Ma -millions d'années-).

Ce spécimen unique a été nommé : Xiaotingia zhengi par Xing Xu et ses collègues en 2011.

Étymologie 
Le nom de genre Xiaotingia ainsi que le nom d'espèce zhengi honorent le paléontologue chinois Zheng Xiaoting.

Historique 
Ce fossile a été acheté à un marchand des fossiles qui ne connaissait pas la provenance exacte du squelette. par analogie avec les sédiments argileux entourant les os, Xing Xu et ses collègues en ont conclu que Xiaotingia était authentique, et provenait probablement de la formation géologique de Tiaojishan.

Description 

Le spécimen de Xiaotingia découvert est un individu adulte comme le montre la fusion de son synsacrum.
C'est un dinosaure bipède de petite taille, une cinquantaine de centimètres de long, avec un crâne long de . Son poids est estimé à . Ses os sont creux et l'animal était couvert de plumes.

Xiaotingia possède une furcula en forme de boomerang avec un court processus acromial. L'avant-dernière phalange est allongée, ce qui traduit un animal arboricole.

Xiaotingia présente des plumes sur tout le corps. Tout comme chez Anchiornis, de longues plumes sont observées sur les pattes postérieures. Xiaotingia illustre donc la condition tétraptérygienne (aptitude à planer ou voler grâce à ses quatre ailes). 

Ses inventeurs soulignent que Xiaotingia présente de nombreuses similitudes avec Archaeopteryx, comme une courte fenêtre anté-orbitaire. Il partage également des caractères avec le groupe Anchiornis, Archaeopteryx, les Troodontidae et certains Dromaeosauridae, au niveau des dents et de certains os du crâne ainsi qu'au niveau de l'acetabulum. Tout comme les Deinonychosauria et Archaeopteryx, le synsacrum est court, constitué de 5 vertèbres. La configuration des orteils est elle aussi similaire. Les apophyses des vertèbres fusionnées forment une plate-forme latérale. Contrairement aux Deinonychosauria basaux, il existe des foramina pneumatiques sur les vertèbres dorsales du milieu et de l'arrière. Les dents sont courtes et fines, avec une base bulbeuse. Mais contrairement aux Troodontidae et aux Dromaeosauridae, la phalange II-2 n'est pas réduite.

Implications pour l'évolution des oiseaux 
Xiaotingia a permis aux auteurs de définir des synapomorphies pour les Archaeopterygidae, et également des synapomorphies pour le groupe Archaeopterygidae et Deinonychosauria. D'après ces phylogénies contestées, Archaeopteryx n'est donc pas un oiseau basal, mais il est plus proche des Deinonychosauria et a fortiori de Xiaotingia et Anchiornis. Les Oviraptorosaures et les oiseaux (tels Epidexipteryx, Sapeornis et Jeholornis) présentent également des similitudes selon les auteurs, notamment le crâne court et le prémaxillaire développé.

Classification 
La classification phylogénétique de Xiaotingia a beaucoup fluctué au sein des Paraves depuis sa création en 2011.

À sa description, Xiaotingia est classé au sein des Archaeopterygidae, tout comme Archaeopteryx, Wellnhoferia et Anchiornis (Cladogramme initial d'après Xu , 2011).

En 2011, une phylogénie de Michael S. Y. Lee et Trevor H. Worthy place Xiaotingia et Anchiornis au sein des Deinonychosauria, Archaeopteryx et Wellnhoferia étant quant à eux les deux plus anciens oiseaux.
En 2012, Senter et ses collègues positionnent également Xiaotingia parmi les Deinonychosauria et même les Dromaeosauridae (Cladogramme d'après Senter , 2012).

Cependant en 2017, le paléontologue Shen Cai-Zhi et ses collègues lors de la description du spécimen très bien conservé d'un nouveau genre, Liaoningvenator, placent Xiaotingia dans la famille des troodontidés en groupe frère avec le genre Anchiornis.

En 2017, Ulysse Lefèvre et ses collègues, dans un article décrivant un nouveau genre de théropodes du Jurassique du Liaoning (Serikornis), établissent un cladogramme très différent des Paraves où Xiaotingia apparaît comme un Paraves très basal en groupe frère avec le genre Yixianosaurus  :

Cladogramme d'après Senter , 2012 :

Cladogramme initial d'après Xu , 2011 :

Notes et références

Références

Références taxinomiques

Voir aussi

Annexes

Articles connexes 
 Liste de dinosaures
 Liaoningvenator

Genre de paraviens préhistoriques (nom scientifique)
Dinosaure du Jurassique supérieur
Dinosaure d'Asie
Taxon fossile décrit en 2011